Giro d'Italia Donne 2022 var den 33. udgave af det italienske etapeløb Giro Rosa. Det var 1002,6 km langt og blev afviklet over ti etaper på Sardinien og det nordlige Italien fra 30. juni til 10. juli 2022. Der var start i Cagliari, og sidste etape havde mål i Padua. Løbet var en del af UCI Women's World Tour 2022, og er én af kvindecyklingens to Grand Tours.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

9. etape

10. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Samlet resultat

Klassement

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Startliste

Se også 
 Giro d'Italia 2022

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2022